Nueva Esperanza (Argentinië), een gemeente en plaats in Argentinië
 Nueva Esperanza (gemeente in Bolivia), een gemeente in Bolivia
 Nueva Esperanza (plaats in Bolivia), een plaats in de gelijknamige Boliviaanse gemeente
 Nueva Esperanza (Paraguay), een gemeente en plaats in Paraguay